Johan Rubén Rodríguez Álvarez (Monterrey, 15 de agosto de 1975) é um ex-futebolista profissional mexicano, que atuava como meia.

Carreira 
Johan Rodríguez integrou a Seleção Mexicana de Futebol na Copa América de 2001 e a Copa do Mundo de 2002.

Títulos 
Seleção Mexicana
Copa América de 2001: Vice

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Monterrei
Futebolistas do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001